Denumirea de Gaber se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Gaber, un sat în comuna Krușari, regiunea Dobrici;
 Gaber, un sat în comuna Dragoman, regiunea Sofia.